Шайтанка — река в России, протекает по Каргапольскому району Курганской области. Устье реки находится в 12 км по левому берегу реки Ик, у нежилой деревни Боярка. Длина реки составляет 18 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Исеть от впадения реки Теча и до устья, без реки Миасс, речной подбассейн реки — Тобол. Речной бассейн реки — Иртыш.

Код объекта в государственном водном реестре — 14010501112111200003873.

Населённые пункты 
 с. Пустуево
 д. Чемякина
 п. Грибной
 д. Боярка

Примечания 

Бассейн Исети
Реки Каргапольского района